

Namibian Ports Authority (meistens nur kurz Namport oder NamPort) ist der nationale staatliche Hafenbetreiber in Namibia. Es hat seinen Sitz in der Küstenstadt Walvis Bay.

Neben dem Betrieb des Hafens in Walvis Bay und des Hafens Lüderitz betreibt Namport ein Trockendock und zwei Schwimmdocks.

Statistiken 

Quellen: Namport

Galerie

Siehe auch 
 SADC Gateway Port

Einzelnachweise 

Hafenwirtschaft
Öffentliches Unternehmen (Namibia)
Schifffahrt (Namibia)
Walvis Bay
Staatliche Einrichtung (Namibia)
Gegründet 1994
Organisation (Erongo)